SJR est un sigle qui peut désigner :
 Salaire journalier de référence, entrant en compte dans le calcul des allocations chômage en France,
 Service jésuite des réfugiés, organisation catholique internationale d’inspiration jésuite,
 Saint-Jean-sur-Richelieu ville du Québec,
 Soul Jazz Records, label discographique britannique.

SJR est aussi le code :
 code NYSE de l’entreprise Shaw Communications,
 code AITA pour l’aéroport San Juan de Uraba en Colombie.